Hoskins ist der Name folgender

Personen:
 Allen Hoskins (1920–1980), US-amerikanischer Schauspieler
 Andrew Hoskins (* 1975), kanadischer Ruderer
 Anthony Hoskins (1828–1901), britischer Admiral und Erster Seelord
 Basil Hoskins (1929–2005), britischer Schauspieler
 Bob Hoskins (1942–2014), britischer Schauspieler
 Brian Hoskins (* 1945), britischer Meteorologe und Klimaforscher
 Darnell Hoskins (* 1974), US-amerikanischer Basketballspieler

 John Hoskins (1931–2021), bermudischer Sportfunktionär
 Kerri Hoskins (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin
 Melissa Hoskins (* 1991), australische Radrennfahrerin
 Robert Hoskins (1933–1993), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor

Orte:
 Hoskins (Nebraska)
 Hoskins (Oregon)
 Fort Hoskins, Georgia

 Hoskins (Papua-Neuguinea) in der Provinz West New Britain von Papua-Neuguinea

Sonstiges:
 Hoskins Peak, Berg auf der Pourquoi-Pas-Insel, Antarktis
 Mount Hoskins, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Hoskyns